Mužská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2018 probíhala na přelomu února a března 2018. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli Rojer s Tecăuem. Z kvalifiace postoupili dvě dvojice, Jan-Lennard Struff s Viktorem Troickým a jako šťastní poražení Andreas Haider-Maurer s Florianem Mayerem.

Vítězem se stal druhý nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který za 84 minut ve finále zdolal americko-indickou dvojici James Cerretani a Leander Paes, startující na divokou kartu, po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali sedmnáctou společnou trofej. Rojer vybojoval dvacátý šestý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Tecăua to bylo třicáté čtvrté takové turnajové vítězství. Jako první dvojice obhájili deblovou trofej na dubajském turnaji.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (semifinále)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2018